Свето Възнесение Господне или Свети Спас може да се отнася за:
 Възнесение Господне, християнски празник, наричан също Спасовден

 Църкви
 Свети Спас (София), България (разрушена)
 Свети Спас (Велико Търново), изградена от Колю Фичето (разрушена от земетресение през 1913 г.)
 Свети Спас (Скопие), Република Македония
 Свето Възнесение Господне (Русе), България
 Свети Спас (Дубровник), Хърватия
 Свето Възнесение Господне (Несебър), България
 Свето Възнесение Господне (Чудинци), Кюстендилско, България
 Свети Спас (Драчево), Република Македония
 Свети Спас (Кожле), Република Македония
 Свети Спас (Рожден), Република Македония
 Свети Спас (Вишни), Република Македония
 Възнесение Господне (дем Преспа), Гърция

 Манастири
 Лозенски манастир „Свети Спас“
 Сопотски манастир

 Други
 Свети Спас (село), село в Община Долна баня
 Свети Спас, старо име на село Храбрино, Пловдивско

Вижте също 
 Христос Спасител